Järnvägspolisen kan avse:
 Järnvägspolisen – SJ:s egna poliskår under andra världskriget
 Järnvägspolisen – en tjänstegren inom de indiska delstatspoliserna, se Indiska järnvägspolisen
 Järnvägspolisen – DRB:s egna poliskår under andra världskriget, se Bahnschutzpolizei